La Jordan Radio and Television Corporation (JRTV) è un'emittente radiotelevisiva giordana nonché membro dell'UER (Unione Europea di Radiodiffusione).

Il canale più importante gestito da JRTV è Al-Urdunniyya (in arabo: الأردنية), che significa Il Giordano.

Storia 
Le prime trasmissioni radiofoniche giordane iniziarono nel 1956 ed erano operate da Jordan Radio (JR).

Le trasmissioni televisive della Jordan Television Corporation (JTV) cominciarono, in bianco e nero, nell'aprile del 1968  e nel 1970 JTV è entrata a far parte dell'Unione Europea di Radiodiffusione.

Nel 1972 la JTV ha aperto un secondo canale (Channel 2) per trasmettere principalmente programmi stranieri, e nei due anni successivi i programmi hanno iniziato ad essere trasmessi a colori (PAL-B).

Dal 1975 al 1978 JTV ha subito alcune modifiche, infatti il segnale delle trasmissioni era capace di coprire completamente l'estensione del Regno giordano e su Channel 2 oltre all'inglese veniva utilizzato anche il francese.

Nel 1985 JR e JTV vengono fuse nella neonata Jordan Radio and Television Corporation, meglio conosciuta come JRTV (Compagnia per la radio e la televisione giordana).

Collegamenti esterni